— 71-й император Японии, правивший с 22 мая 1068 по 18 января 1073 года. Имя — Такахито. Прозвание — Конгогё.

Приставка «го-» означает «следующий», «преемник» (то есть «Сандзё II»).

Девизы правления 
Император правил под следующими девизами:
 Дзиряку (1065—1069)
 Энкю (1069—1074)

Правление 
В те времена в императорском дворе господствовал род Фудзивара, который выдавал своих дочерей за императоров и возводил на трон их отпрысков. Однако жены предыдущего императора Го-Рэйдзэй так и не смогли родить мальчиков. Наследным принцем становится Такахито, чья мать, принцесса Тэйси, дочь императора Сандзё, не являлась близким родственником Фудзивара. Это позволило Такахито, вошедшему в 1068 г. на трон под именем Го-Сандзё, освободиться от власти дома Фудзивара и вести свою собственную политику. Он планомерно отдаляет представителей рода Фудзивара от управляющего аппарата и возвышает выходцев из других домов, в частности из клана Минамото. Его правление можно считать началом обрушения системы «правления регентов и советников».

Впервые за долгое время получив реальную власть, император проводит ряд реформ. Одной из них была земельная реформа, в ходе которой был проведен пересмотр частных землевладений, поскольку контроль над землями до этого был весьма ослаблен. Если владельцу не удавалось доказать свои права на владения, земли отнимались в пользу государства, что укрепляло экономические позиции императорского дома.

Го-Сандзё также пытается привести в порядок экономическую обстановку в стране: проводит стандартизацию сыпучих мер, на основе которых определялись налоговые поступления; устанавливает контроль над качеством производства шёлка и конопли; регулирует ценовую политику.

18 января 1073 г. Го-Сандзё отрекается от престола в пользу своего сына, императора Сиракава, а вскоре после этого умирает от болезни.

Родословная 
Замечание: титул синно носили принцы крови, возможные наследники престола, найсинно — принцессы. Монашествующие принцы носили титул хосинно ().

Примечания

Литература 
 

 

 

 22